W-League 2013/2014 var den sjätte säsongen av australiska W-League. Ligan bestod av åtta lag, varav sju lag tillhörde ett lag i herrligan A-League. Western Sydney Wanderers trädde in i ligan denna säsongen. Grundserien vanns av Melbourne Victory medan slutspelet vanns av Canberra United.

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Grand Final

Se även
A-League 2013/2014

Källor 
Officiell hemsida
Rsssf.com

2013/2014
2013 i Australien
2014 i Australien
Fotbollssäsongen 2013/2014